«Вместе» () — политическая коалиция Франции. Образована в ноябре 2021 года как «Граждане вместе» (), включает в себя партии Возрождение, Демократическое движение, Горизонты, Действовать и Радикальную партию.

Примечания